est un terme liturgique qui signifie « messe », cérémonie chrétienne. 

Il peut signifier :

, la phrase d'envoi à la fin de la messe ;
, des œuvres de musique classique pour des messes solennelles ;
, un nom donné au Requiem ;
 Missa, le premier EP du groupe de rock japonais Dir en grey, sorti en 1997.

Patronyme 

 Edmond Missa (1861-1910), un compositeur français ;
 Jean-Noël Missa (né en 1960), un médecin et historien de la psychiatrie.